Landing (militair), een militaire actie met als doel om troepen vanuit watergebied in een bezet gebied te plaatsen
Landing (luchtvaart), het deel van de vlucht van vliegtuigen, vogels of ruimtevaartuigen waarbij deze de grond bereiken
Lander (ruimtevaart)